Didieji Skaisgiriai ist der litauische Name folgender Orte in der Oblast Kaliningrad, Russland:

 Bolschakowo im Rajon Slawsk (früher Groß Skaisgirren und Kreuzingen, Kreis Niederung/Elchniederung)
 Sorokino (Kaliningrad) im Rajon Krasnosnamensk (früher Groß Skaisgirren und Großschirren, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit)